Atitlán (« la grand-mère de l'eau ») est un toponyme utilisé au Guatemala :
 le lac Atitlán ;
 le volcan Atitlán ;
 le village de Santiago Atitlán ;
 le village de San Pedro Atitlán, également appelé San Pedro de la Laguna.

En astronomie, Atitlán fait référence à :
 Atitlán Lacus, un lac de Titan.

Voir aussi 
 , une espèce de sauriens de la famille des Anguidae.